De Confederations Cup was een voetbaltoernooi voor landenteams dat geregeld werd georganiseerd door de FIFA van 1992 tot 2017. Het betrof een toernooi tussen de kampioenen van de zes overkoepelende continentale voetbalbonden (AFC, CAF, CONCACAF, CONMEBOL, OFC en UEFA), aangevuld met de wereldkampioen en het organiserende land.

De FIFA beschouwde de Confederations Cup, op het WK na, lang als het belangrijkste toernooi ter wereld. In de beginjaren van de Confederations Cup, midden jaren 1990, werd het gevecht tussen de continentale kampioenen evenwel nog niet voor vol aangezien, mede door een aantal weigeringen, van onder andere Spanje en Italië om deel te nemen. Vóór de Confederations Cup van 2005 in Duitsland opperden tegenstanders dat het nog een zinloze extra belasting was voor de topspelers. Ook maakte de FIFA in 2004 bekend dat de Zuid-Amerikaanse en Europese kampioen vanaf 2005 niet meer verplicht zijn om mee te doen. Geen enkel land heeft van die mogelijkheid gebruikgemaakt.

Het toernooi werd sedert 2001 gehouden in het jaar voor een WK in het land dat ook het WK organiseert. In het verleden werd de Confederations Cup iedere twee jaar gehouden. De eerste editie van het toernooi vond in 1992 met vier teams plaats in Saoedi-Arabië, in 1995 volgde een toernooi met zes teams. Beide keren werd het toernooi het Intercontinental Championship genoemd. De ploegen speelden om de King Fahd Cup. Pas in 1997 kreeg het toernooi de naam FIFA Confederations Cup en werd het aantal ploegen uitgebreid van zes naar acht.

Sinds de FIFA Confederations Cup van 2005 gold dat als een land wereldkampioen én continentaal kampioen is, de nummer twee van het continentale toernooi ook wordt uitgenodigd. Dit was het geval in 2013 toen Spanje als wereldkampioen van 2010 ook Europees kampioen van 2012 was geworden. De vrijgekomen plek ging naar de nummer twee van het Europees kampioenschap 2012, Italië.

In 2003 werd het toernooi in Frankrijk opgeschrikt door een tragisch incident. Marc-Vivien Foé, speler van Kameroen, zakte tijdens de halve finale tegen Colombia in elkaar en stierf ter plaatse.

Begin 2019 besloot de FIFA om het wereldkampioenschap voetbal voor clubs uit te breiden van acht naar 24 deelnemende teams, en dat vanaf 2021. Het toernooi nam daarmee de plek van de FIFA Confederations Cup op de international voetbalkalender in, waarmee dit toernooi opgedoekt werd.

Erelijst

Medaillespiegel

Deelnemende landen